La Torre steht für:

 La Torre (Ávila), eine spanische Gemeinde in der Provinz Ávila
 La Torre (Berg), der höchste Gipfel der Sierra de los Cuchumatanes in Guatemala
 La Torre, einen Ortsteil der Gemeinde Montelupo Fiorentino, Provinz Florenz, Italien

La Torre ist der Familienname folgender Personen:
 Pio La Torre (1927–1982), sizilianischer Politiker
 Todd La Torre (* 1974), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Latorre
 Dalla Torre
 Torre